May är ett efternamn, som förekommer   med olika uttal både i tysktalande och engelsktalande länder.

Personer med efternamnet May
 Alfred May (1804–1878), svensk lärare och läroboksförfattare

 Bill May (född 1979), amerikansk konstsimmare
 Brad May (född 1971), kanadensisk ishockeyspelare
 Brian May (född 1947), brittisk musiker och astrofysiker

 Carina May , egentligen Maj Berggren, svensk skådespelare
 Corinna May (född 1970), tysk sångerska
 Corrinne May  (född 1973), sångerska från Singapore

 Derrick May (född 1963), amerikansk musiker

 Ernst May (1886–1970), tysk arkitekt och stadsplanerare

 Fiona May (född 1969), engelsk-italiensk friidrottare

 Gisela May (1924–2016), tysk sångerska och skådespelare

 Hans May (1886–1958), österrikisk-engelsk kompositör och skådespelare
 Hugh May  (1621–1684), engelsk arkitekt

 Imelda May (född 1974), irländsk sångerska
 Isabel May (född 2000), amerikansk skådespelare

 James May (född 1963), brittisk motorjournalist och programledare
 Jenny May (född 1984), lettisk sångerska
 Jodhi May (1975), brittisk skådespelare
 Joe May (1880–1954), tysk filmproducent, manusförfattare och regissör
 Johan May (1860–1935), svensk försäkringsdirektör och främjare av musiklivet

 Karl May (1842–1912), tysk författare

 Mathilda May (född 1965), fransk skådespelare
 Misty May-Treanor (född 1977), amerikansk beachvolleybollspelare

 Phil May (1944–2020), brittisk rocksångare och låtskrivare

 Robert H. May (1822–1903), amerikansk affärsman och politiker
 Rollo May  (1909–1994), amerikansk psykolog

 Scott May (född 1954), amerikansk basketspelare

 Theresa May (född 1956), brittisk politiker, konservativ, premiärminister 
 Torsten May (född 1969), tysk boxare

 William May (1936–2012), amerikansk häcklöpare

Tyska efternamn
Engelska efternamn